Tom Kelley, giocatore di baseball statunitense
Tom Kelley, fotografo statunitense
Tom Kelley, attore statunitense